Miškinskij rajon 

Miškinskij rajon, rajon della Baschiria
Miškinskij rajon, rajon dell'Oblast' di Kurgan